Барабанки:

 Барабанки — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Барабанки — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.